En la mitología griega, Eleuter puede referirse a los siguientes personajes:

 Eleuter, príncipe de Arcadia, hijo de Licaón
 Eleuter, Un hijo de Apolo y Etusa que dio nombre a una ciudad de Beocia y tuvo un hijo llamado Jasio. Fue el primero que erigió una estatua del dios Dioniso y estableció su culto, siendo esta una posible explicación del epíteto de Eleuterio que se le aplicaba al dios.
 Eleuter, un músico que venció en los juegos píticos por su hermosa voz, ya que Morfeo y Museo desdeñaron competir. Algunos autores lo identifican con el anterior, fusionándolo en un solo personaje.
 Eleuter, uno de los curetes que dio nombre a una ciudad de Creta.